Uhliská – szczyt wznoszący się nad Czerwonym Klasztorem na Słowacji
 Uhliská – wieś w kraju nitrzańskim, powiecie Lewice na Słowacji